Vilde puede referirse a:
 Vilde, especie de planta herbácea perteneciente a la familia de las apiáceas 
 Vilde (Asturias), aldea asturiana en el concejo de Ribadedeva
 Vildé (Soria), localidad española de la provincia de Soria
 Vildé-Guingalan, población y comuna francesa, en la región de Bretaña